Џорџ Буш се може односити на:
 Џорџ Х. В. Буш (Џорџ Херберт Вокер Буш), амерички политичар, 41. председник САД (1989–1993).
 Џорџ В. Буш (Џорџ Вокер Буш), амерички политичар, 43. председник САД (2001–2009).
 Џорџ П. Буш (Џорџ Прескот Буш), амерички адвокат и трговац некретнинама.
 Џорџ Буш (библичар), амерички библичар.
 -{USS Џорџ Х. В. Буш (CVN-77)}-, носач авиона америчке морнарице.